Le championnat du monde de snooker 1946 a lieu au Horticultural Hall de Londres en Angleterre. C'est le dernier des 15 titres de Joe Davis.

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 
 

1946
Snooker
Snooker 1946
Snooker